Svetinja (Jakšić), een plaats in de gemeente Jakšić in de Kroatische provincie Požega-Slavonië
Svetinja (Trebnje), een plaats in de Sloveense gemeente Trebnje